Чемпионат Европы по борьбе 1974 года проходил с 21 по 26 июня в Мадриде (Испания). Включал в себя соревнования по трём видам борьбы: греко-римской, вольной и борьбе самбо.

Греко-римская борьба

Медали

Медалисты

Вольная борьба

Медали

Медалисты

Самбо

Примечания

Источники 
 Wrestling Database

1974
Международные спортивные соревнования в Мадриде
Июнь 1974 года
Чемпионаты Европы в 1974 году
Спорт в Испании в 1974 году